Membertou – szczep Mikmaków, rdzennej ludności Kanady;
 Membertou 28B – rezerwat szczepu Membertou Mikmaków;
 Henri Membertou (ok. 1530–1611) – wódz Mikmaków.